Planeet: planeten in de astronomie
Planeten in de astrologie